Trasideu d'Elis, diversos personatges
 Trasideu d'Agrigent, tirà d'Agrigent